Rolando Sánchez puede referirse a las siguientes personas:

 Rolando Sánchez Mejías, escritor cubano;
 Rolando Sánchez Meléndez, yudoca cubano.